Jälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jälltjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Jälltjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (14,4 ha)
Jälltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705157-141320), sjö i Krokoms kommun,  (65 ha)
Jälltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706471-140440), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn